Chardzha kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Chardzha (ort i Azerbajdzjan), Göjtjaj,

Turkmenistan 

 Türkmenabat, Lebap, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Turkmenistanförgreningar